

Навчальні заклади 
 Криворізький педагогічний інститут